Cuza ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Pérez Cuza (* 1955), kubanischer Lehrer, Mathematiker und Schriftsteller 
 Elena Cuza (1825–1909), rumänische Adlige, Philanthropin und Politikerin 
 Belkis Cuza Malé (* 1942), kubanische Journalistin, Schriftstellerin und Künstlerin